David OReilly (né en 1985), artiste irlandais ;
  (né en 1947), PDF de Chevron Corporation.